MMB peut désigner :

 MMB un algorithme de cryptographie.
 Marathon du Mont-Blanc (MMB), une compétition de course à pied
 MMB, le code IATA de l' au Japon

Acronyme
Sigle de 3 caractères